Мише́ль Биба́р (; 30 ноября 1958, Амбуаз, Франция) — французский футболист, защитник. Выступал за «Нант», «Пари Сен-Жермен» и национальную сборную Франции. Бронзовый призёр чемпионата мира 1986 года и Олимпийский чемпион 1984 года.

Карьера

В сборной 
До дебюта в основной сборной Франции Мишель Бибар выступал за молодёжную сборную Франция (до 20 лет), в составе которой, в 1977 году принимал участие в первом чемпионате мира среди молодёжных команд.

В 1984 году Бибар в составе сборной Франции поехал в Лос-Анджелес на XXIII летние Олимпийские игры, он сыграл в трёх матчах, включая финальный матч со сборной Бразилии, который французы выиграли со счётом 2:0 и стали Олимпийскими чемпионами.

В главной сборной Франции Мишель Бибар дебютировал 13 октября 1984 года в отборочном матче чемпионата мира 1986 года со сборной Люксембурга, завершившимся победой сборной Франции со счётом 4:0. В 1985 году Бибар принял участие в матче за Кубок Артемио Франки, который его сборная выиграла у сборной Уругвая со счётом 2:0. В 1986 году Мишель Бибар принял участие в чемпионате мира 1986 года, он сыграл лишь в одном матче за третье место со сборной Бельгии, который французы выиграл со счётом 4:2 и стали бронзовыми призёрами чемпионата мира. Этот матч стал для Бибара последним в составе национальной сборной. Всего же за сборную Мишель Бибар сыграл 6 матчей.

Достижения

Командные 
  Сборная Франции
 Бронзовый призёр чемпионата мира: 1986
 Победитель Олимпийских игр: 1984
 Обладатель Кубка Артемио Франки: 1985

  «Нант»
 Чемпион Франции (3): 1977, 1980, 1983
 Серебряный призёр чемпионата Франции (4): 1978, 1979, 1981, 1985
 Обладатель Кубка Франции: 1979
 Финалист Кубка Франции: 1983
 Итого: 4 трофея

  «Пари Сен-Жермен»
 Чемпион Франции: 1986
 Серебряный призёр чемпионата Франции: 1989

Клубная статистика

Статистика в сборной 

Итого: 6 матчей; 5 побед, 1 поражение.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 
 Статистика матчей на Олимпийских играх на сайте sports-reference.com 
 Профиль игрока на footballdatabase.eu

Футболисты Франции
Игроки ФК «Нант»
Игроки ФК «Пари Сен-Жермен»
Игроки ФК «Сур»
Игроки сборной Франции по футболу
Олимпийские чемпионы от Франции
Олимпийские чемпионы по футболу
Чемпионы летних Олимпийских игр 1984 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 1984 года